Marquis est un titre de noblesse.

Patronyme

Patronyme simple 
 André Marquis (1883-1957), amiral français ;
 Christian Marquis (1953-), avironneur français ;
 Claude Marquis (1980-), joueur de basket-ball français ;
 Donatien Marquis (1789-1881), homme politique français ;
 Édouard Marquis (1969-2020), journaliste, animateur de radio et de télévision et un producteur de télévision français ;
 Élyse Marquis (1968-), animatrice et actrice québécoise ;
 Eugène Marquis (1901-1994), avocat, procureur de la Couronne et homme politique fédéral du Québec ;
 Eugène Marquis (1879-1962), professeur de médecine  français, fondateur du Centre des tumeurs de l'hôpital de Pontchaillou à Rennes ;
 Jason Marquis (1978-), joueur américain de baseball ;
 Jean Marquis (1926-2019), photographe français ;
 Joseph-Calixte Marquis (1821-1904), prêtre, un vicaire et un professeur canadien ;
 Juliette Marquis, actrice, mannequin et danseuse ukrainienne ;
 Paul-Yvan Marquis (1923-2008), professeur de droit canadien ;
 Pierre André Antoine Marquis (1877-1941), général de brigade français ;
 René-Julien Marquis (1846-1929), vice amiral, père d'André ;
 Sarah Marquis (1972-), aventurière suisse ;
 Tómas Lemarquis (1977-), acteur islandais ;
 Vincent Marquis (1984-), skieur acrobatique canadien.

Patronyme composé 

 Jean-François Marquis-Ducastel (1739-1829), prêtre, chanoine du Mans et député du Maine à l'Assemblée générale de la généralité de Tours ;
 Normand Canac-Marquis, acteur et un scénariste québécois.

Toponyme 

 Rivière Marquis, rivière coulant dans Val d'Or, dans la MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi, au Québec, au Canada.

Cinéma 

 Marquis (1989), film belge réalisé par Henri Xhonneux
 Le Marquis (2010), film français réalisé par Dominique Farrugia

Patronyme canadien
Patronyme français
Patronyme québécois